Schindeltal ist der Name folgender Orte:

 Schindeltal (Gemeinde St. Veit), Ortsteil von St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schindeltal (Gemeinde Inzing), Ortschaft von Inzing, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Schindelthal